Tambowskoje () ist der Name russischer Orte:
 Tambowskoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Vierzighuben und Karlshof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 [Tambowskoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Arweningken und Skripitschken, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 [Tambowskoje], nicht mehr existenter Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Loppinnen, kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)